Лесные эльфы — вымышленная народность или раса эльфов:

 Лесные эльфы — народность эльфов в Средиземье.
 Лесные эльфы — народность эльфов в D&D.
 Лесные эльфы — подраса эльфов в Warhammer Fantasy.
 Лесные эльфы, или Босмеры — подраса эльфов в сеттинге The Elder Scrolls.